Bruschi ist der Familienname folgender Personen:
 Pietro Bruschi (* 1952), italienischer Kanute
 Ramiro Bruschi (* 1981), uruguayischer Fußballspieler
 Tedy Bruschi (* 1973), US-amerikanischer Footballspieler